Гран-при Канады 1983 года — восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1983 года. Прошёл на  автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале, Канада. Соревнования состоялись 12 июня 1983 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1983 году